Gaál Jenő
 Gaál Jenő (1846–1934) közgazdász, műegyetemi tanár, politikus, az MTA tagja
 Gaál Jenő (1900–1980) Erkel Ferenc-díjas zeneszerző
 Gaál Jenő (1929–2020) verbita szerzetes, misszionárius

Gál Jenő
 Kövendi Gál Jenő (1847–1925) királyi táblai tanácselnök, országgyűlési képviselő
 Gál Jenő (1872–1940) ügyvéd, liberális politikus
 Gál Jenő (1938–2015) táncos, balettmester